Jadwiga Nowakowska (ur. 1940) – polska polityk i działaczka partyjna, posłanka na Sejm PRL
 Jadwiga Nowakowska (ur. 1948) – polska urzędniczka i polityk, wicewojewoda małopolski

Zobacz też
 Jadwiga Nowakowska-Boryta